Sidomukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sidomukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 109,55), 
 Desa Sidomukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 109,50), 
 Desa Sidomukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,56, long 111,14), 
 Desa Sidomukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,69, long 111,27), 
 Desa Sidomukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,20, long 110,37), 
 Desa Sidomukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 109,76), 
 Desa Sidomukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,17, long 112,33), 
 Desa Sidomukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,14, long 112,41), 
 Desa Sidomukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,62), 
 Kelurahan Sidomukti (administrativ by i Indonesien, lat -7,77, long 113,42), Jawa Timur, 
 Desa Sidomukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,21, long 112,10), 
 Desa Sidomukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,14, long 111,65), 
 Desa Sidomukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,20, long 113,83), 

Robotskapade Indonesienförgreningar